Присынок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Присынок — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Присынок — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Присынок — хутор в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии.